Goethalsia peut faire référence à:

 Goethalsia (animal) ou Goethalsia Nelson, 1912 , un genre de colibris de la famille des Trochilidae
 Goethalsia (plante) ou Goethalsia Pittier, un genre de plantes de la famille des Malvaceae

Les deux genres ont probablement été nommés en l'honneur de George Washington Goethals (1858-1928), un ingénieur américain ayant supervisé les travaux du canal de Panama jusqu'à son ouverture en 1914.

Homonymie de genre en biologie